Заход:

 Заход — закат (исчезновение) небесного светила за горизонтом;
 Заход ветра — изменение направления ветра к весту (для неподвижного наблюдателя), или в сторону носа (для корабля, судна).

Топоним 
 Заход — деревня в Холмском районе Новгородской области России.
 Заход — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Добрывичская волость
 Заход — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Лющикская волость
 Заход Горский — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Лющикская волость
 Заход — деревня в Локнянском районе Псковской области, Миритиницкая волость
 Заход — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Барутская волость
 Заход — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Макаровская волость